William Duff (1696–1763) – szkocki arystokrata i polityk, 1. hrabia Fife
 William Duff (1732–181) – szkocki pisarz
 William Duff (1842–1913) – kanadyjski kupiec i polityk
 William J. Duff (1856–1922) – amerykański futbolista
 William Duff (1872–1953) – kanadyjski polityk, parlamentarzysta